Pengantigan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pengantigan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Pengantigan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar